Haywood County er navnet på 2 counties i USA:

 Haywood County, North Carolina
 Haywood County, Tennessee